Forgách Antal gróf, ghymesi és gácsi (1779–1851) kamarás
Forgács Antal (1881–1930) filmrendező, forgatókönyvíró
Forgács Antal  (1899–1972) színész
Forgács Antal (1910–1944) költő

Jegyzetek